Симонович — прізвище. Традиційно при Хрещенні давалося ім'я, від якого звично походили прізвища. У цьому випадку — від особового ім'я Семен (Симон, Шимон).

 Симонович Тимотей — василіянин.
 Симонович Борис Олександрович — український громадський та політичний діяч.
 Симонович Ілля Тарасович (2002—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Симонович Михайло Олександрович — православний священик, капелан Поліської Січі, український громадський діяч.
 Симонович Ераст Олексійович — радянський археолог, доктор історичних наук.